Carleton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Carleton (Michigan)
Carleton (Nebraska)

andere:
Guy Carleton, Brits militair en gouverneur in Canada
Carleton University, universiteit in Ottawa